Condado de Florence (Carolina do Sul)
 Condado de Florence (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos